Bereș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane.

 Amalia Bereș (n. 1997), canotoare română
 Mădălina Bereș (n. 1983), canotoare română

Nume de familie românești